Anton Brandhammar, född 5 maj 1997 i Karlstad, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Nybro Vikings IF i Hockeyettan. Brandhammars moderklubb är Charlottenbergs HC och som junior spelade han för Färjestads BK. Med dem fick han även pröva på Svenska Hockeyligan under säsongen 2016/17. Året därpå fick han kontrakt med VIK Västerås HK och var med och förde dem upp till Allsvenskan igen. Efter det följde ytterligare fyra säsonger i Hockeyettan med Visby/Roma HK, Skövde IK, Forshaga IF respektive Kalmar HC innan han värvades av Almtuna IS för spel i Hockeyallsvenskan. I december 2022 bröt han kontraktet med Almtuna och bara några timmar efter att det blivit känt skrev han kontrakt med Nybro Vikings IF för att återigen spela i Hockeyettan.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1997
Levande personer
Män
Idrottare från Karlstad
Spelare i Almtuna IS
Spelare i Kalmar HC
Spelare i Forshaga IF
Spelare i Skövde IK
Spelare i Visby/Roma HK
Spelare i Västerås Hockey
Spelare i Färjestads BK
Spelare i Nybro Vikings
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare